García y García ist der Name folgender Personen:

 Antonio García y García (1880–1953), spanischer Geistlicher und Erzbischof von Valladolid
 Aurelio García y García (1834–1888), peruanischer Konteradmiral

Siehe auch:
 García García (Begriffsklärung)